Derde afdeling (voetbal België)
 Derde klasse (voetbal België)